William A. Russell – nowojorski polityk
 William D. Russell – amerykański reżyser i aktor
 William Russel – brytyjski aktor
 William Russell – amerykański aktor
 William Russell – brytyjski arystokrata i polityk, 1. książę Bedford
 William Russell (1639–1683) – brytyjski arystokrata i polityk, parlamentarzysta z Tavistock
 William Russell (1767–1840) – brytyjski arystokrata i polityk, parlamentarzysta z Tavistock
 William Russell – szkocki lekarz i patolog
 William Russell – nowozelandzki polityk
 William Russell – australijski senator
 William Russell – amerykański olimpijski szermierz
 William Russell – brytyjski arystokrata i polityk, 8. książę Bedford
 William Russell Ellis – amerykański polityk
 William Russell - amerykański historyk muzyki i kompozytor